Standley kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Carpenter Standley
 Samantha M. Standley

Robotskapade auktorsförkortningar